Ай-Кёль или Ай-Куль () — небольшое горное озеро в Баткенской области Киргизии.

 

Находится на северном склоне Туркестанского хребта на высоте 2915 м над уровнем моря.

Озеро является водоёмом завального происхождения. Уровень воды поднимается летом, и спадает осенью и зимой. Озеро замерзает в период с октября по март.

Примечания 

Озёра Баткенской области
Бессточные озёра Азии
Лейлекский район